Peter Kafka ist der Name folgender Personen:

* Peter Kafka (Astrophysiker) (1933–2000), deutscher Astrophysiker und Publizist
 Peter Kafka, Pseudonym von Peter Müller (Rockmusiker) (* 1967), deutscher Musiker
 Peter Kafka (Journalist), US-amerikanischer Journalist